Die große Chance ist der Titel von:
 Die große Chance, österreichische Fernsehsendung
 Die große Chance (EP), EP des österreichischen Schlagersängers Freddy Quinn
 Die große Chance (Radioquiz), österreichischer Radioquiz der 1950er Jahre
 Die große Chance (1934), deutscher Spielfilm
 Die große Chance (1957), deutscher Schlagerfilm
 Blind Side – Die große Chance (2009), Filmdrama